Улица Мальцева — название улицы в ряде городов. Названы в честь разных людей.

Крым 
 улица Мальцева в Бахчисарае, Республика Крым

Россия 
 Улица Мальцева в Вологде, названа в честь первого секретаря вологодского губкома РСДРП(б) Александра Мальцева.
 Улица академика Мальцева в Иваново, названа в честь учёного-математика академика А. И. Мальцева
 Улица Мальцева в городе Лысьва
 Улица Мальцева в Новосибирске, названа в честь учёного-математика академика А. И. Мальцева
 Улица Мальцева в Сосновском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области

Украина 
 улица Мальцева в Луганске, Украина